East Point :
 East Point (Alabama)
 East Point (Canada)
 East Point (Géorgie)